El término zócalo hace referencia a varios artículos:

Construcción 
 Zócalo (arquitectura), cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel.
 Zócalo, también llamado rodapié, es un friso inferior de una pared, o miembro inferior de un pedestal.

Electrónica 
 Zócalo de CPU, ranura o conexión de la placa base que se utiliza para instalar el procesador.
 Zócalo (electrónica), dispositivo de conexión para componentes electrónicos.

Geología 
 Zócalo (geología), en geología llanuras o mesetas formadas en la era primaria o paleozoico.
 Zócalo o Plataforma continental, plataforma submarina.

Lugares 
 Plaza de la Constitución (Ciudad de México)
 Plaza de Bolívar (Bogotá, Colombia)
 Plaza de Armas de Lima (Lima, Perú)
 Plaza de Mayo (Buenos Aires, Argentina)
 Plaza de la Independencia (Quito, Ecuador)
 Praça da Se (São Paulo, Brazil)
 Plaza de Armas de Santiago (Santiago, Chile)
 Plaza de la Independencia (Montevideo, Uruguay)

Enlaces externos